Игорь Евгениевич Скосарь (род. , , Ростовская область) — украинский политик, бывший депутат Киеврады. Народный депутат Верховной рады Украины VII созыва.

Биография 

Родился 9 сентября 1968 года в городе Батайск Ростовской области в семье военнослужащего. Проживает на Украине с 1975 года.

Высшее образование 
С 1985−1990 г. — обучение в Днепропетровском металлургическом институте, специальность «инженер-теплотехник». Военный, капитан запаса.
Несмотря на наличие высшего образования писать грамотно по-украински не умеет.

Трудовая деятельность 
1990—1993 год — заместитель директора коммерческого предприятия ООО «Луч» в городе Днепропетровске.

11 января 1996 — 15 сентября 1997 г. — директор региональной дирекции акционерного общества закрытого типа «Интергаз».

С 1993—1998 г. — президент страховой компании «Лайк-Полис», которая была создана под эгидой Днепропетровского завода «Южмаш».

В 1998 году переехал в Киев.

1998—2000 г. — почетный президент СП ООО «Bon Apetit» — предприятия, которое обеспечивает население Киева широким ассортиментом хлебобулочных изделий.

С 2000 года по настоящее время — генеральный директор ОАО «Валентин — АС».

Общественная деятельность 
2002 − 2006 год — депутат Киеврады от 79 избирательного округа Соломенского района города Киева.

В 2012 году избран народным депутатом Верховной рады Украины от партии Всеукраинское объединение «Батькивщина», № 58 в избирательном списке. Беспартийный.

Член Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

4 апреля 2013 вышел из фракции Всеукраинского объединения «Батькивщина».

Примечания

Ссылки 
 http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/2534/art/20889.html
 http://www.kreschatic.kiev.ua/art/25636.html
 http://www.kreschatic.kiev.ua/art/14375.html
 * Список депутатов Киевсовета 2002—2006 годов

Выпускники Национальной металлургической академии Украины
Предприниматели Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Депутаты Киевского городского совета